Аббревиатура ACR может означать:
 ACR (слот) () — специализированный слот расширения, присутствующий на некоторых материнских платах компьютеров (для процессоров Pentium III, Pentium 4 и Athlon), конкурент слота AMR, решение от конкурентов фирмы Intel.
 ACR (параметр) () — вторичный параметр кабельных систем, позволяющий оценить отношение мощности принимаемого сигнала к мощности наведенного сигнала на ближнем конце. Показывает защищённость линии относительно помех.
 Steyr ACR (Advanced Combat Rifle) — австрийский автомат, использующий патроны с оперенным стреловидным поражающим элементом;
 Bushmaster ACR (Adaptive Combat Rifle) — американская автоматическая винтовка.